Государственное открытое акционерное общество «Шахта „Бужанская“» — угольная шахта во Львовско-Волынском угольном бассейне. Входит в производственное объединение Государственное коммунальное хозяйство «Волыньвугилля».

В 2003 году добыто 83 тысяч тонн угля.

В сентябре 2012 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации шахты.

Адрес
45400, г. Нововолынск, Волынская область, Украина.

Примечания

Литература и ссылки 
 Гірничий енциклопедичний словник, т. 3. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. — 752 с ISBN 966-7804-78-X
 Шахта «Бужанская»

Угольные шахты Волынской области
Нововолынск